Kalinski ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Lhotka-Kalinski (1913–1987), jugoslawischer Komponist
 Jon Kalinski (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Nikolai Nikolajewitsch Kalinski (* 1993), russischer Fußballspieler
 Siegmund Kalinski (1927–2015), deutscher Arzt und Journalist polnischer Herkunft, Überlebender des Holocaust